2 miejscowości w Polsce: 
 Dąbroszyn – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Witnica 
 Dąbroszyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Rychwał